Вальдесамарио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Омания. Занимает площадь 61,86 км². Население — 221 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона